Юхнович Іван (1908—1944) — хорунжий УПА; командир сотні «Лісовики» ВО-3 «Лисоня».
 Юхнович Лідія Миколаївна — директор Вінницького обласного центру туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій, заслужений працівник освіти України.
 Станіслав Юхнович (* 1923) — польський архітектор і дослідник містобудування. Доктор технічних наук, професор.
 Здзіслав Гординський-Юхнович (1857—1929) — польський лікар, доктор медицини, генерал дивізії Польської армії.

Примітки